„Слава на флага“ е името националния химн на Сомалия.

Текст 
Qolobaa calankeed,

waa ceynoo,

Innaga keenu Waa,

Cirkoo kale ee,

Oon caadna lahayn,

Ee caashaqaye.

Xidigyahay cadi,

Waad noo ciidamisee,

Carradaa kaligaa

adow curadee

cadceeda sidee

lo caan noqo ee

sidii culagii

ciidad marisee

Alloow haku celin

Alloow haku celin

Сомалия
Национални символи на Сомалия